Паола Суарес була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Хрістіна Пападакі.

Фабіола Сулуага виграла титул, перемігши у фіналі Пападакі з рахунком 6–1, 6–3.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливі лузери 
  Аліче Канепа

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Copa Colsanitas 1999 Draw 

1999
Тур WTA 1999